

Населені пункти та їхні частини

 Казімерувка — село в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Казімерувка — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Казімерувка — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Казімерувка — село в гміні Єленево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Казімерувка — частина міста Мілянувек у Ґродзиському повіті Мазовецького воєводства
 Казімерувка — частина села Лукувек у гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Казімерувка — частина села Шпиколоси (Шпіколоси) в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Казімерувка — частина села Дзевкі в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Казімерувка — колонія в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки